Тапира:

 Тапира — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс.
 Тапира — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.